Tenantitla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tenantitla, Veracruz, ort, 
 Tenantitla, Puebla, ort, Tepetzintla,